Кантоне () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кантоне, Луиджи (1917—1997) — итальянский фехтовальщик-шпажист, чемпион мира и олимпийский чемпион.
 Кантоне, Марио (род. 1959) — американский актёр театра, кино и телевидения, стендап-комик.
 Кантоне, Раффаэле (род. 1963) — итальянский юрист.
 См. также 
 Каппелла-Кантоне — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.
 Изола-дель-Кантоне — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Генуя.